

Persone 
 Anthony Monn (1944) – cantante, compositore e produttore discografico tedesco
 Imelda Coray-Monn (1933) – scrittrice svizzera
 Matthias Georg Monn (1717-1750) – compositore e organista austriaco
 Ursela Monn (1950) – attrice svizzera

Personaggi 
 Voolvif Monn – personaggio immaginario dell'Universo espanso di Guerre stellari

Pagine correlate 
 Mohn 
 Mon